Ла Сабина има више значења:

 Ла Сабина (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Сабина, Педро Гарсија (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Сабина (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сабина (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сабина (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сабина (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сабина (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сабина (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику